Эдремит — турецкий топоним. Может означать:

 Эдремит — город и район в провинции Балыкесир. 
 Эдремит (Ван) — город и район в провинции Ван.
  — деревня в районе Патнос в провинции Агры.
 Эдремит (залив) — залив Эгейского моря.